Swiss Open Gstaad 2022, właśc. EFG Swiss Open Gstaad 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Swiss Open Gstaad rozgrywany w dniach 18–24 lipca 2022 roku w Gstaad na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 597 900 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Szwajcarii